Yaqublu – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Yaqublu – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian